Kalkning kan syfta på:

 Sjökalkning – strö kalk över en försurad sjö för att återställa dess pH-värde
 Åkermarkskalkning – kalk sprids på åkermark för att höja pH-värdet
 Överkalkning – något som gjordes i de flesta kyrkor i Sverige på 1700-talet för att dölja vad som då ansågs vara obscena eller opassande målningar
 Åderförkalkning – en progressiv sjukdom i artärernas väggar